Confederación General del Trabajo (Argentinië), een Argentijnse vakbond.
 Confederación General del Trabajo (Spanje), een Spaanse vakbond.